ISO 8738 er en ISO standard for en jernskive.

En jernskive ISO 8738 er en af de mest brugte skiver indenfor befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/jernskiver-iso-8738/

8738